

События 
 Консулы Маний Ацилий Глабрион и Марк Ульпий Траян.
Хунну:
 91—93 — Шаньюй северных хуннов Юйчюгянь.
Китай:
 Бань Чао покоряет княжества в Средней Азии: Куча, Гумо, Вэньсу.

Скончались 

 Юлия Флавия — сестра императора Тита, любовница императора Домициана, умерла в результате аборта, сделанного по приказу Домициана
 Квинт Юлий Кордин Рутилий Галлик — римский политический деятель второй половины I века.

См. также